Рашард Квовон Льюис (; родился 8 августа 1979 года в Пайнвилле, Луизиана) — американский профессиональный баскетболист, свободный агент.

Биография 
Рашард пришёл в НБА сразу после школы, минуя колледж, в 1998 году. На драфте он был выбран под 32-м номером клубом «Сиэтл Суперсоникс», за который выступал девять сезонов, играл на позиции лёгкого форварда и считался одним из лучших в ассоциации специалистов по трёхочковым броскам, ему же принадлежит рекорд команды по попаданиям из-за трёхочковой линии. В июле 2007 года Льюис перешёл в «Орландо Мэджик», где переквалифицировался в тяжёлого форварда, что не отразилось на его снайперских качествах. Рашард участвовал в Матче всех звёзд НБА в 2005 году и в 2009 году. Льюис также выступал за национальную сборную США, в том числе на Играх доброй воли в 2001 году.

6 августа 2009 года было объявлено о дисквалификации Льюиса на 10 матчей НБА без выплаты ему зарплаты в этот период. Причиной дисквалификации послужил допинг-тест, выявивший в организме игрока дегидроэпиандростерон, применение которого запрещено правилами ассоциации. Льюис признал свою вину и принёс извинения болельщикам, партнёрам по команде и руководству «Мэджик». Контракт Льюиса - один из наиболее высоких в НБА (25 миллионов долларов за сезон).

Льюис подписал контракт с «Даллас Маверикс» на сезон 2014-2015. Даллас отменил контракт поскольку Льюису понадобилась операция на колене.

В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, Льюис выступает за команду «3 Headead Monster's».

Личный рекорд 
51 очко в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» 30 октября 2003 года.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте НБА
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Майами Хит»
Баскетболисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил